

Клейпул — місто, штат Індіана
 Клейпул — переписна місцевість, штат Аризона